Ewige Flamme (engl. eternal flame) steht für:

 Ewige Flamme, konstant brennendes Feuer als Gedenkstätte für Personen oder Ereignisse
 Ewige Flamme, Naturphänomen in der Türkei, siehe Chimaira (Lykien)
 Ewige Flamme, 1964 gegründete maoistisch-kommunistische Partei in Afghanistan, siehe Shola-y-Jaweid
 Ewige Flamme, kleiner Wasserfall mit brennendem, ausströmenden Erdgas im Bundesstaat New York, siehe Eternal Flame Falls
 Eternal Flame, Song der Bangles